Australian Open 2014 var en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det var den 102. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2014. Turneringen blev spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien fra 13. – 26. januar 2014.

Vindere

Udvalgte resultater 

Nedenfor er resultaterne i singlerækkerne anført fra ottendedelsfinalerne og frem, samt i doublerækkerne fra kvartfinalerne og fem. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler om de respektive rækker.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble 

Damedoubletitlen blev vundet af de forsvarende mestre, Sara Errani og Roberta Vinci fra Italien, som i finalen besejrede russerne Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina med 6–4, 3–6, 7–5. Italienerne var ellers bagud med 2–5 i afgørende sæt, men afsluttede altså kampen med at vinder de sidste fem partier. Det italienske par vandt dermed deres femte grand slam-titel i damedouble.

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

 
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014